Il doppio maschile del Kremlin Cup 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Michail Elgin e Denis Istomin erano i detentori del titolo ma Istomin ha deciso di non partecipare. Elgin ha fatto coppia con Sergey Betov, i due hanno perso al primo turno contro Samuel Groth e Chris Guccione.

František Čermák e Jiří Veselý hanno sconfitto in finale Samuel Groth e Chris Guccione per 7-62, 7-5.

Teste di serie

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
  Samuel Groth /  Chris Guccione (finale)

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (quarti di finale)

Wildcard

  Evgenij Donskoj /  Andrej Rublëv (semifinale)

  Konstantin Kravčuk /  Andrej Kuznecov (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2014
ATP World Tour 2014